

Persone
 Paolo Naldini – scultore del XVII secolo
 Paolo Naldini – vescovo di Capodistria